L'ETHA Engomi (en grec : Ε.Θ.Α. Έγκωμης) est un club chypriote de basket-ball, basé dans la ville d'Éngomi, à Chypre.  Le club évolue en Division 1, soit le plus haut niveau du championnat de Chypre de basket-ball.

Historique

Palmarès 
 Championnat de Chypre : 2010-2011, 2011-2012
 Coupe de Chypre : 2011, 2013
 Supercoupe de Chypre : 2011

Entraîneurs successifs

Effectif actuel

Joueurs célèbres ou marquants

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Engomi
Club sportif fondé en 1942